O nome Miguel Carvalho pode se referir a:

 Miguel de Carvalho - beato português, beatificado em 1867
 Miguel Joaquim Ribeiro de Carvalho - político brasileiro que foi senador pelo Rio de Janeiro durante a República Velha

Desambiguação